Napierville puede referirse a lugares diversos:

() 
 Napierville, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Napierville, antiguo condado.
 Napierville, antigua circunscripción electoral provincial.
 Napierville, antigua circunscripción electoral federal.
 Les Jardins-de-Napierville, municipio regional de condado del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Cyprien-de-Napierville, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Édouard-de-Napierville, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Michel-de-Napierville, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Rémi-de-Napierville, ciudad del Valle del Alto San Lorenzo.
 Napierville-La Prairie, antigua circunscripción electoral provincial.
 Laprairie—Napierville, antigua circunscripción electoral federal.
 Saint-Jean—Iberville—Napierville, antigua circunscripción electoral federal.